C.Vicioso kan som auktorsförkortning betyda:

 Carlos Vicioso Martínez
 Carlos Vicioso Martinez

Robotskapade auktorsförkortningar